Rajd Wielkiej Brytanii 2016 (72. Dayinsure Wales Rally GB) – Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w Walii od 27 do 30 listopada 2016 roku. Był trzynastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2016. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Deeside.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS22

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 12 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2016
Wielka Brytania
2016 w Wielkiej Brytanii